Sigerus ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Sigerus (1854–1947), siebenbürgischer Volkskundler, Kunstsammler und Stadthistoriker
 Peter Sigerus (1759–1831), siebenbürgischer Botaniker

Siehe auch:
 Siger
 Sieger